Bergala ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Bergala (* 1943), französischer Filmkritiker und Regisseur
 Ilian Bergala, französischer Schauspieler